Анато́лий Сазо́нов:
 Сазонов, Анатолий Захарович (1929—1999) — геодезист, организатор Всесоюзной геодезической сети, профессор, заведующий кафедрой МИИГАиК.
 Сазонов, Анатолий Ефимович (род. 1930) — российский учёный в области прикладной математики.
 Сазонов, Анатолий Пантелеймонович (1920—1991) — заслуженный художник РСФСР, сценарист и художник-постановщик рисованных фильмов на киностудии «Союзмультфильм», педагог.
 Сазонов, Анатолий Павлович (1935—2019) — 1-й секретарь Запорожского областного комитета Коммунистической партии Украины (18 ноября 1985 — 22 октября 1988).